Эрнест Эдисон Уэст (2 сентября 1931 — 1 мая 2021) — отставной солдат армии США, удостоился высочайшей военной награды США — медали Почёта за свои действия в ходе Корейской войны.

Биография 
Родился 2 сентября 1931 года в г. Рассел, штат Кентукки. Был сиротой, вырос в детском доме методистской церкви в г. Версаль, штат Кентукки. Переехал в г. Вуртланд и устроился на работу в компанию Chesapeake and Ohio Railway (сейчас CSX Transportation).

Вернулся домой несколько лет спустя награждения медалью Почёта.

Был призван в армию из г. Вуртланд в 1950 году. По состоянию на 2 октября 1952 года служил рядовым первого класса в роте L 14-го пехотного полка 25-й пехотной дивизии. В этот день его часть попала в засаду близ Сатаери. Уэст пробился сквозь плотный огонь, чтобы спасти своего раненого командира капитана Джорджа Гайвдина. В то время как он тащил раненого в безопасное место, его атаковали трое солдат противника. Уэст заслонил командира своим телом и перестрелял противников из винтовки, получив при этом рану, впоследствии приведшую к потере глаза. Несмотря на ранение он остался на поле боя и помогал в эвакуации раненых и в один момент убил ещё троих вражеских солдат. За свои действия он спустя год (29 января 1954 года) был награждён медалью Почёта.

В последнее время проживал в г. Вуртланд, штат Кентукки.

Уэст скончался 1 мая 2021 года в возрасте 89 лет в медицинском центре св. Марии в г. Хантингтон, штат Западная Виргиния Был погребён на кладбище ветеранов штата Кентукки в своём округе.

Наградная запись к медали Почёта 

Рядовой первого класса Уэст отличился благодаря выдающейся храбрости при выполнении и перевыполнении долга службы в бою с противником. Он добровольно вызвался сопровождать группу, отряжённую для обнаружения и уничтожения вражеского аванпоста. Приблизившись к цели патруль, попал в засаду и понёс многочисленные потери. Заметив, что командир лежит раненый на открытой местности рядовой первого класса Уэст приказал солдатам отступать, а сам под плотным огнём прорвался к раненому и помог ему. В ходе эвакуации он был атакован тремя вражескими солдатами, обстрелявшими его из стрелкового оружия и забросавшие гранатами. Уэст немедленно заслонил своим телом офицера и перебил противников из винтовки, затем дотащил беспомощного командира до безопасного места. В ходе этой стычки он был тяжело ранен и потерял глаз, но мужественно вернулся через плотный огонь и обстреливаемую снарядами местность, чтобы помогать раненым. Во время эвакуации двух товарищей он убил ещё троих противников. Своим неукротимым духом, непревзойденной храбростью и бесстрашием он вдохновил всех, кто наблюдал за ним и заслужил высочайшую честь для себя и поддержал почётные традиции военной службы.

См. также 
 Список участников Корейской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания 

Участники Корейской войны
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Корейской войны, награждённые медалью Почёта (США)